Склад збірної Сербії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Сербія
С 2010